Némethy ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Némethy (1895–1961), ungarische Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)
 Emil Némethy (1867–1943), ungarischer Luftfahrtpionier
 Joseph von Némethy (1819–1890), österreichischer Offizier

Siehe auch
 Nemet
 Nemeth